«El amor» puede referirse a:

Cine 
 El amor (película de 1948) (1948), película de Roberto Rossellini.

Música 
 El amor (canción de Tito "El Bambino") (2009), canción de Tito "El Bambino".
 El amor (canción de Ricardo Arjona) (2011), canción de Ricardo Arjona.
 El amor (álbum de Julio Iglesias) (1975), álbum de Julio Iglesias.
 El amor (álbum de Azúcar Moreno) (1994), álbum de Azúcar Moreno.
 El amor (álbum de Gloria Trevi) (2015), álbum de Gloria Trevi.

Toponimia 
 El Amor (Cadereyta Jiménez), México.
 El Amor (Lerdo), México.